Arroyo Largo kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Arroyo Largo, Veracruz, Santiago Tuxtla, 
 Arroyo Largo, Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar